Maarel steht für
Marinus van der Maarel (1857–1921), niederländischer Maler, Grafiker, Radierer und Zeichner
Mark van der Maarel (* 1989), niederländischer Fußballspieler
Siehe auch:
 Marel